Фёдор Арте́мьевич Тере́щенко (1832—1894) — сахарозаводчик и общественный деятель в Глухове, Москве, Киеве. Гласный Городской думы (с 1883 года).

Биография 
Родился в 1832 году семье Артемия Яковлевича Терещенко (1793—1877) и Ефросиньи Григорьевны Стеслявской.

Семья 
Первая жена — Мария Павловна Подланева. Вторым браком был женат на Надежде Владимировне Хлоповой, дочери ревизора губернского акцизного правления В. В. Хлопова. Их дети:

 Фёдор (1888—1950), меценат, общественный деятель, авиаконструктор.
 Надежда (1887—1967), замужем за дипломатом В. В. Муравьевым-Апостолом-Коробьиным. В эмиграции во Франции.
 Наталья (1890—1987), замужем за уездным предводителем дворянства С. С. Уваровым, затем за графом Луи де Гвидоном. В эмиграции во Франции.

Избранные произведения искусств 
В коллекции Фёдора Артемьевича было множество картин, среди них:
 «Крестьянин с уздечкой. Мина Моисеев» (1883) И. Крамского
 «Созерцатель» (1876) И. Крамского
 «Девушка с кошкой» (1882) И. Крамского
 «Шпион» В. Верещагина
 «Дорога в поле» (1869) М. Клодта
 «Запущенный парк в Мариенбурге» (1878) Ю. Клевера
 «У подножия Казбека» (1891) А. Киселева
 «Зима в лесу (Иней)» (1877)
 «Заповедник. Сосновый бор» (1881)
 «Сумерки» (1874)
 «Лесной ручей» (1874) И. Шишкина
 «Ранний снег. Бехово» (1891) В. Поленова

Проводил общественные выстаки.

Здания 
На деньги мецената были построены много зданий.
 В Киеве:
 Ночлежный дом
 Родильный приют
 Больница для чернорабочих.

Примечания

Ссылки 
 Коллекционеры и меценаты Терещенко
 Житомирская область-Волынская губерния

Федор Артемьевич
Гласные Киевской городской думы
Сахарозаводчики Российской империи